Sur la piste du Marsupilami est le vingt-cinquième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman, avec l'apport pour le scénario d'Alain Chabat et de Jeremy Doner. L'ouvrage est publié en 2012 et est adapté du film homonyme.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 En Palombie
 Dan Géraldo (Alain Chabat), célèbre journaliste
 Pablito Gonzalvez Camaroñ (Jamel Debbouze), guide et vétérinaire
 Cassandra, sa fille
 Professeur Hermoso (Général Hermoso)
 Pétunia
 Caporal (Colonel)
 Général Pochero
 Mathéo
 Touristes étrangers

 En Paris
 Clarisse
 M. Géraldo, le père de Dan

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie 
 Les trois enfants Marsupilamis
 Kiki, perroquet
 Chouniño, coati
 Sergio, lama

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2012
Album Marsu Productions